Гаплогруппа Y1 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 
 Y1a
 Y1b
 Y1c

Палеогенетика

Неолит 
 M91 — Houtaomuga, phase IV — Даань (Байчэн), Гирин — Китай — 5590–5460 BP — Ж — Y1.

Железный век 

 A_7 — Аржан-2, курган 2, M13a — Пий-Хемский кожуун, Тыва — Россия — VII–VI вв. до н.э. — Y1.

Примечания

Публикации

Ссылки 
 YFull MTree

См. также 

Гаплогруппа Y1 (мтДНК)